Die PDC Home Tour II ist ein Dartsturnier, welches von der Professional Darts Corporation (PDC) vom 31. August bis zum 20. Oktober 2020 ausgetragen wurde. Es ist die zweite Austragung der in der ersten Jahreshälfte ausgetragenen PDC Home Tour und wurde ausgetragen, um den Tour Card-Holdern auf den hinteren Rängen der PDC Order of Merit die Möglichkeit zu geben weiter an Turnieren teilzunehmen.

In der Finalen Gruppe setzte sich der Engländer Luke Humphries vor dem Waliser Jonny Clayton und dem Australier Damon Heta durch.

Ausgangssituation 
Die COVID-19-Pandemie hat den Dartsport ab dem 15. März 2020 weitestgehend lahmgelegt. Bis zum 8. Juli 2020, dem Beginn der PDC Summer Series, wurden keine Dartturniere ausgetragen, und auch danach wurde die PDC Pro Tour 2020 sowie die Development Tour und die Challenge Tour stark eingekürzt, womit grade den Spielern, welche sich nicht für die Major-Turniere qualifizieren, die Möglichkeit fehlt, an Turnieren teilzunehmen und damit Preisgeld zu verdienen. Aus diesem Grund hat die PDC entschieden, die PDC Home Tour um eine zweite Ausgabe zu erweitern.

Konzept 
An dem Turnier hätten insgesamt 70 Spieler teilnehmen können, welche alle zwar eine Tour Card besitzen, aber weiter hinten in der PDC Order of Merit platziert sind. Sie wurden zu Beginn in insgesamt zehn Siebenergruppen eingeteilt. Gespielt wurde in jeder Gruppe im Modus Jeder gegen Jeden. Die nächste Runde erreichten die besten drei jeder Gruppe so wie die fünf besten Gruppenvierten, sodass insgesamt 35 Spieler in der zweiten Runde spielten. Sie wurden in fünf Siebenergruppen eingeteilt, wobei die jeweils vier besten Spieler sowie der beste Gruppenfünfte die dritte Runde mit 21 Spielern erreichten. Ebenfalls in – nun drei – Siebenergruppen eingeteilt, spielten die Spieler einer Gruppe erneut einmal gegen jeden, bevor die beiden besten Spieler pro Gruppe sowie der beste Gruppendritte in einer finalen Champions Group den Gewinner der PDC Home Tour II ausspielten.

Da jedoch nicht alle spielberechtigten Spieler auch an dem Turnier teilnahmen, wurden in der ersten Runde ab Gruppe 7 Spieler eingesetzt, welche bereits an den Turnieren Teilgenommen haben.

Teilnehmer 
Die folgende Liste zeigt alle Teilnehmer und ihre Position in der PDC Order of Merit mit dem Stand vom 24. September 2020.
<li value=14>  Krzysztof Ratajski
<li value=18>  Chris Dobey
  Jonny Clayton
  Stephen Bunting
<li value 23>  Jermaine Wattimena
  Jeffrey de Zwaan
<li value=26>  Steve Beaton
  Ricky Evans
<li value=32>  Luke Humphries
  Jamie Hughes
<li value=36>  Gabriel Clemens
  William O’Connor
  Kim Huybrechts
<li value=40>  Ryan Joyce
<li value=42>  Ross Smith
<li value=46>  James Wilson
<li value=49>  Ron Meulenkamp
<li value=51>  Devon Petersen
<li value=55>  Luke Woodhouse

<li value=56>  Martin Schindler
  Mickey Mansell
  Matthew Edgar
<li value=62>  Jamie Lewis
  Ted Evetts
  Andy Boulton
<li value 72>  Geert Nentjes
<li value=74>  Joe Murnan
<li value=76>  Conan Whitehead
  Kirk Shepherd
<li value=79>  Marko Kantele
  Damon Heta
<li value=86>  Martijn Kleermaker
  Carl Wilkinson
<li value=87>  Adrian Gray
<li value=89>  Vincent van der Meer
<li value=91>  John Michael
<li value=93>  David Pallett

<li value=95>  Mike De Decker
  William Borland
<li value=99>  Alan Tabern
<li value=99>  Kai Fan Leung
<li value=103>  Callan Rydz
<li value=103>  Nathan Derry
<li value=103>  Barrie Bates
<li value=109>  Nick Kenny
<li value=111>  Ryan Meikle
<li value=111>  Andy Hamilton
<li value=114>  Adam Hunt
<li value=114>  Lisa Ashton
<li value=114>  Bradley Brooks
<li value=118>  Steve Brown
<li value=123>  Gary Blades
<li value=126>  Harald Leitinger
<li value=129>  Daniel Larsson
<li value=139>  Krzysztof Kciuk

Runde 1 
Alle Spiele wurden im Modus best of 9 legs ausgetragen.

31. August 2020

1. September 2020

2. September 2020

7. September 2020

8. September 2020

9. September 2020

21. September 2020

22. September 2020

23. September 2020

24. September 2020

Tabelle der Gruppenvierten

Runde 2

29. September 2020

30. September 2020

5. Oktober 2020

6. Oktober 2020

7. Oktober 2020

Tabelle der Gruppenfünften

Runde 3

12. Oktober 2020

13. Oktober 2020

14. Oktober 2020

Tabelle der Gruppendritten

Championship Group 
Die finale Gruppe wurde am 20. Oktober 2020 ausgetragen.

Übertragung 
Das Turnier war bei einigen Wettanbietern und auf pdc.tv, dem offiziellen Streamingportal der PDC, zu sehen. Übertragen wurden die Gruppen jeweils ab 9:30 Uhr British Summer Time, also 10:30 Uhr MESZ.

Weblinks 
 Offizielle Seite der PDC

Einzelnachweise 

PDC Home Tour
Dartveranstaltung 2020
Sportveranstaltung im Internet